Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du 16 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Brighton
Sport en Angleterre en 1978
Tennis en octobre 1978